Николай Прянишников:
 Прянишников, Николай Ефимович (1890—1963) — оренбургский краевед, литератор, педагог, автор книги «Писатели-классики в Оренбургском крае».
 Прянишников, Николай Козьмич (1881-1960) — русский архитектор, автор домов, положивших начало Бородинской улице в центре Санкт-Петербурга.
 Прянишников, Николай Николаевич (род. 1972) — российский бизнесмен, вице-президент по развитию бизнеса Microsoft в Центральной и Восточной Европе.